

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 23 (België)

Tram
 Tramlijn 23 (Amsterdam)
 Tramlijn 23 (Brussel)
 Tramlijn 23 (Rotterdam)

Bus
 Buslijn 23 (Amsterdam), een voormalige buslijn in Amsterdam
 Buslijn 23 (Haaglanden)
 Buslijn 23 (Antwerpen)